Доса:

 Доса (досаи) — распространённое в Южной Индии кулинарное блюдо.
 В буддизме доса (двеша) — один из трёх психических ядов, вызывающих дуккху.
 Доса () — мужское имя. Примеры из дофамильной эпохи:
 Доса (I век) — отец таннаита ;
  (I—II века) — таннаит, сын Гаркинаса;
  (XI век) — талмудист и философ, сын гаона Саадии Альфаюми;
 Доса бен-Тебет (IV век) — палестинский аморай, сын Тебета.

См. также 
 Доза

Примечания